Southern Pacific Railroad Depot bezeichnet:

 Chico Southern Pacific Railroad Depot 
 Millbrae Southern Pacific Railroad Depot 
 San Carlos Southern Pacific Railroad Depot 
 San Jose Southern Pacific Railroad Depot